Indonesië
 Suboh (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Suboh (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java